Casa Rossa ad Anacapri
Casa Rossa Ximenes a Castiglione della Pescaia
Casa Rossa a Milano
Casa Rossa ad Alberobello
Nome italianizzato della Rotes Haus a Vaduz, nel Liechtenstein
Casa Rossa – romanzo di Francesca Marciano